Suzanne Joly peut désigner :
 Suzanne Joly (écrivaine) (1957-), écrivaine québécoise ;
 Suzanne Joly (1914-2012), pianiste et compositrice française.